Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1948 s-au desfășurat în perioada 30 iulie - 13 august 1948, la Londra, Regatul Unit. Au fost 23 de echipe masculine, în care au concurat 287 de sportivi, din 23 de țări.

Medaliați

Faza eliminatorie 

</onlyinclude>

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1948
1948